Slovo Butterfly má několik významů:

 butterfly – anglicky motýl
 Butterfly (jojo) – nejrozšířenější typ joja
 Butterfly (stolní tenis) – značka firmy Tamasu vyrábějící vybavení pro stolní tenis
 Přikládací dvířka kotlů parních lokomotiv (u ČSD např. lokomotiva 387.0 nebo 534.0), ovládaná nožním pedálem

v kultuře
 Butterfly (album, Mariah Carey) – sedmé studiové album zpěvačky Mariah Carey
 Madam Butterfly – opera Giacoma Pucciniho z roku 1904
 Butterfly – film Matta Cimbera z roku 1982 s Piou Zadorou v hlavní roli
 Iron Butterfly – americká rocková skupina
 Butterfly Karlín – kancelářská budova v Praze ve tvaru motýla